

Patronyme 

 Carl Timoleon von Neff (1804-1877), peintre germano-balte
 Christophe Neff, géographe et blogueur franco-allemand
 Claudio Neff (1981), joueur de hockey sur glace suisse
 Dorothea Neff (1903-1986), actrice autrichienne
 Félix Neff (1798-1829), pasteur suisse
 Francine Irving Neff (1925-2010), femme politique américaine
 Hildegarde Neff (Hildegard Knef) (1925-2002), actrice et chanteuse allemande
 Jolanda Neff (1993), cycliste suisse
 Lucas Neff (1985), acteur américain
 Kristin Neff (1966), psychologue américaine

Autres 
 Neff est une marque d'électroménager du groupe Bosch Siemens Hausgeräte
 Neff Headwear est une marque de couvre-chefs
 (9087) Neff est un astéroïde.